FEI se poate referi la:

 Federația Ecvestră Internațională
 Fondul European de Investiții